Епи́скоп Алекса́ндр (, при рождении Алекса́ндр Петро́вич Ка́рпин; 24 сентября 1883, Суоярви, Великое княжество Финляндское — 13 октября 1969, Хельсинки, Финляндия) — архиерей Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата; епископ Хельсинкский (1945—1969).

Биография 
Родился 24 сентября 1883 года в городе Суоярви, в Великом княжестве Финляндском (ныне Карелия) в семье православного священника Петра Ивановича Карпина. По отцовской и по материнской линии происходил из русского духовенства, которое как минимум в течение века служило в приходах Санкт-Петербургской и Олонецкой епархий.

Обучался в Олонецкой духовной семинарии, затем перешёл в Санкт-Петербургскую духовную семинарию, которую окончил в 1904 году по второму разряду. Некоторое время учился в Санкт-Петербургской духовной Академии.

В 1911 году женился на Марии Павловне Трофимовой, и в том же году рукоположён в священный сан и назначен настоятелем Суоярвской Петропавловской церкви (Суоярвский чугуноплавильный завод / Аннантехдас) (Выборгская и Финляндская епархия).

С 1914 года исполнял обязанности благочинного IV благочиннического округа, объединявшего карельские приходы на востоке Финляндии.

После революции Финляндия обрела государственную независимость, и он получил финское гражданство.

В 1920 году назначен настоятелем новообразованного Аннантехдасского прихода в Каратсалми, выделенного из Суоярвского прихода. В Аннантехдасском приходе в первой половине 20-х гг. XX в. в связи с переходом на новый стиль среди прихожан возникли нестроения, которые были прекращены исключительно благодаря опытности и мудрости настоятеля.

В 1932 году овдовел, на его попечении осталась тяжелобольная дочь Вивея.

С 1933 по 1934 год преподавал догматическое богословие в Сортавальской духовной семинарии и по-прежнему нёс служение в Аннантехдассе.

В июне 1935 года Собором Финляндской Архиепископии единогласно избран епископом на Выборгскую епархию, которая была создана в 1925 году и с тех пор не имела епископа.

3 июля 1935 года архиепископ Герман (Аав) обратился с письменной просьбой к Правлению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря пожертвовать из монастырской ризницы одно иерейское и одно диаконское облачения, из которых можно было бы изготовить архиерейское облачение. Настоятель обители, игумен Харитон (Дунаев), в ответ на данную просьбу изготовил два облачения: и для архиепископа, и для новоизбранного епископа Выборгского.

По представлению Государственного совета Финляндии президент Пер Эвинд Свинхувуд 23 августа 1935 года утвердил избрание протоиерея Александра Карпина и назначил его на должность епископа православной Выборгской епархии.

22 сентября 1935 года в  в Сортавале хиротонисан во епископа Выборгского. Хиротонию совершили: архиепископ Карельский и Финляндский Герман (Аав), митрополит Таллинский и Эстонский Александр (Паулус) и архиепископ Печерский Николай (Лейсман). Это была первая в истории хиротония православного епископа на территории Финляндии. После богослужения министр обороны А. Оксала приветствовал  епископа от имени правительства и передал ему пожалованный президентом Орден Белой розы.

18 октября 1936 года епископ Александр освятил новопостроенную каменную церковь во имя Всех святых на выборгском православном кладбище в Ристимяки.

Зимой 1939/1940 года, в связи с началом Советско-финской войны и эвакуацией населения и Выборгского епархиального управления, выехал вглубь Финляндии.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году Выборг вновь перешёл к Финляндии, однако 20 июня 1944 года был занят советскими войсками.

В 1945 году епископу Александру, покинувшему к тому времени Выборг, был усвоен титул «Гельсингфорсский», он взял на себя устройство церковной жизни беженцев из Выборгской епархии на новых местах поселения.

Вместе с архиепископом Карельским и Финляндским Германом (Аавом) в октябре 1945 года вёл переговоры с представителем Русской православной церкви митрополитом Григорием (Чуковым) о воссоединении Финляндской Архиепископии с Московским Патриархатом. Тогда с Германа и Александра была взята подписка «о содействии к объединению Финляндской Православной Церкви с Русской Православной Церковь».

В октябре 1946 года на приглашение Патриарха Алексия I (Симанского) приехать в Москву для переговоров, епископ Александр ответил отказом, сославшись на свою болезнь.

7 мая 1957 года он вместе с архиепископом Германом (Аавом) восстановил литургическое общение с Русской православной церковью.

Его духовный сын архиепископ Клинский Лонгин (Талыпин) говорил нём как о человеке, имеющем чёткое представление о важности сохранения русских традиций в Финляндской Церкви.

17 июня 1960 года на Предсоборном совещании Финляндской Православной Церкви епископ Александр был выбран заместителем ушедшего на покой архиепископа Германа

Скоропостижно скончался 13 октября 1969 года в Хельсинки, сидя в кресле своего кабинета. 15 октября епископ Лапландский Иоанн (Ринне), викарий Гельсингфорсской епархии совершил в Успенском соборе парастас и литию на церковно-славянском, а 16 октября архиепископ Карельский и Финляндский Павел (Гусев-Олмари) с собором духовенства совершил по-фински Литургию и отпевание почившего, в котором участвовали епископ Иоанн (Ринне), 32 священника и 5 диаконов. Согласно завещанию в храме не было произнесено ни одной речи.

Похоронен на Хельсинкском православном кладбище в районе  (квартал 3, 428).

Семья 
 Отец — священник Петр Иоаннович Карпин
 Брат — Николай Петрович Карпин служил псаломщиком в Шуэзерской Троицкой церкви
 Жена — Мария Павловна (12.4.1893 — 15.4.1932). Дата венчания — 7.1.1911.
 Дочь — Лидия (29.3.1913 — 3.4.1927)
 Дочь — Вевея (Viivi) р. 7.5.1918

Библиография 
На русском языке вышла небольшая книга с фрагментами переписки с частными лицами по вопросам духовной жизни.
 Vor den Pforten des Glaubens. (Перед вратами веры) 1 Teile. 1968.
 Vor den Pforten des Glaubens. 2 Teile. — 1969.
 Епископ Александр Выборгский. Отрывки из моей частной переписки. Гельсинфорс. 1938. 116 с.

Примечания

Литература 
 Ранне Игорь, протоиерей. Епископ Гельсингфорсский Александр (некролог) // Журнал Московской Патриархии. М., 1969. — № 12. — C. 42-43.
 Koukkunen, Heikki & Kasanko, Mikael. Helsingin ortodoksinen seurakunta 1827—1977. Helsingin ortodoksinen seurakunta, 1977. ISBN 951-99128-5-1.
 Baschmakoff N., Leinonen M. Russian life in Finland: 1917—1939: A local and oral history. — Helsinki, 2001.
 Ortodoksisuutta eilen ja tanaan: Helsingin ortodoksinen seurakunta: 1827—2002. — Helsinki, 2002. — С. 457.
 
 Силуан (Никитин), иеромонах Первый Православный епископ Хельсинки Александр (Карпин) // Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС. 2015. № 5. — М., 2014. — С. 377—404.
 Шевченко Т. И. «Мы — последние могикане здесь, воспитанные в традициях родного нам православия» Письма епископа Александра (Карпина) князю А. В. Оболенскому (1939—1946) // Вестник ПСТГУ: Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2020. — № 94. — С. 141—169.

Похороненные на кладбище Хиетаниеми
Выпускники Санкт-Петербургской духовной семинарии
Русские эмигранты первой волны в Финляндии
Епископы Православной церкви Финляндии
Епископы Выборгские
Хельсинкская митрополия